Mare – rzeka we Francji
 Mare – wyspa w Indonezji
 Maré – miasto w Nowej Kaledonii
 Maré – wyspa w Nowej Kaledonii